Залесье () — деревня в Пружанском районе Брестской области. Входит в состав Великосельского сельсовета.

Расположена на краю болота «Дикое». Тут проходит водораздел Балтийского и Чёрного морей. В деревне 8 домов — менее половины заселены коренными жителями, часть домов в собственности любителей птиц и дикой природы. Регулярно проводятся орнитологические, в том числе совиные лагеря для орнитологов и любителями наблюдений за птицами. Ввиду уникальности биотопа в районе деревни можно наблюдать такие редкие вилы птиц как: Большой подорлик, орлан-белохвост, бородатая неясыть, вертлявая камышовка, болотная сова, мохноногий сыч, воробьиный сыч, беркут и др. Желающие могут остановиться на ночлег в агроэкотуристической усадьбе «Залессе». Оборудовано место под палаточный городок.

История 
Сама деревня — это бывший господский двор «Залесье». По рассказам местных бабушек-старожил местный помещик проиграл усадьбу в карты и Залесье с ближайшими землями и лесами было выставлено на аукцион, где его и купили их деды (несколько семей из деревни Мурава). С той поры — это застенок Залесье. С приходом советской власти в 1939 году земли и леса у жителей Залесья были экспроприированы. В годы второй мировой войны деревня была сожжена в рамках борьбы немцев с партизанским движением (1943 г.), а жители вывезены в отдалённые районы, некоторые угнаны в Германию. После окончания войны деревня медленно восстанавливалась. Многие малые деревушки в окрестностях не восстановились после войны. В Послевоенное время действовала небольшая ферма. Сегодня деревня Залесье может представлять интерес для орнитологов и любителей природы. Многое для себя могут почерпнуть любители этнографии и фольклора.

Примечания

Ссылки 
  Залесье обретает вторую жизнь 

Населённые пункты Пружанского района